Drilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Olivier 1790. Drilus ingår i familjen snäckbaggar. 

Drilus är enda släktet i familjen Drilidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckbaggar
Drilus